

Persone 
 Patrik Petruška – hockeista su ghiaccio ceco
 Richard Petruška – cestista slovacco

Altro 
 Petruška – personaggio del teatro dei burattini teatro russo
 Petruška – balletto di Igor' Fëdorovič Stravinskij
 Petruška – programma televisivo di Rai 5
 Petruška – affluente del Moči, nell'Oblast' di Saratov
 Petruška – cartone animato
 Petruška – personaggio del manga Gunslinger Girl